Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Golubev che ha battuto in finale Philipp Petzschner che si è ritirato sul punteggio di 2-6, 6-1, 3-1.

Teste di serie 

 Florian Mayer (secondo turno)
 Michael Berrer (secondo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)

 Ivo Minář (secondo turno)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Gilles Müller (secondo turno)
 Rik De Voest (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2008